Бен Фа́улер (; ) — английский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Англии участник четырёх , в составе смешанной парной сборной Англии участник пяти . Четырёхкратный , , четырёхкратный .

Достижения 
 : золото (2015, 2016, 2017, 2020).
 : золото (2014).
 : золото (2013, 2016, 2017, 2019, 2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Сестра Бена, Анна Фаулер — тоже кёрлингистка, они вместе играют в смешанной паре и в смешанной команде.

Примечания

Ссылки 
 Ben Fowler | English curling
 
 
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Англии
Чемпионы Англии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Англии